Суперліга Туреччини 2016—2017 — 59-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Чемпіоном став Бешікташ.

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця 

  
 
   

   
  
  
      
   
 
 
   

 
 

Примітки: 
1. Клуб Коньяспор взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2017—2018 як переможець Кубка Туреччини з футболу 2016—2017.

Лідери чемпіонату

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Офіційний сайт Суперліги   
 Суперліга Туреччини на soccerway 

2017
Туреччина
Туреччина
2016 у турецькому спорті
2017 у турецькому спорті